Kebonjeruk kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kebonjeruk, distrikt, Jakarta, 
 Kelurahan Kebonjeruk, administrativ by, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar